Вадим Александрович Вирный (род. , Харьков, УССР) — советский и германский шашист (специализация — международные шашки). Международный гроссмейстер. Чемпион Европы (1983), двукратный вице-чемпион мира (1983) и (1984) по международным шашкам. Трёхкратный (официально — двукратный) чемпион мира в составе сборной СССР (1985, Зональный Командный Мировой Кубок; 1986, Олимпиада среди национальных команд; 1989, Командный чемпионат мира). Чемпион мира по международным шашкам среди юниоров (1981).

Личная жизнь 
Вадим Вирный родился в Харькове, в семье известного советского шашечного тренера Александра Яковлевича Вирного (род. 1936). и учителя музыки Тамары Семеновны Вирной (род. 1938). В семье Вирных так же есть дочка Виктория Александровна Вирная.

В 1991 году уехал в Германию. Проживает в Мюнстере. Работает в компьютерной фирме. Жена — пятикратная чемпионка мира по международным шашкам Елена Альтшуль.

Спортивная карьера 
Звание мастера спорта получил в 13 лет, в 18 лет стал гроссмейстером.

В 1981 году завоевал звание чемпиона мира среди юниоров, выиграв свою группу, а затем уверенно победив будущего чемпиона мира Александра Дыбмана в финальном матче.

В 1983 году, в 18 лет, стал  чемпионом Европы. В том же году занял второе место в турнире «VOLMAC-Trophy», ретроактивно признанном чемпионатом мира, пропустив вперёд только действующего чемпиона Харма Вирсму. На следующий год встретился с Вирсмой в матче за титул чемпиона мира. Матч закончился вничью (1+ 18= 1-), и Вирсма сохранил своё звание ещё на год.

В 1986 году в составе сборной СССР выиграл шашечную Олимпиаду, в 1989 году, также со сборной СССР, — командный чемпионат мира.

Лучший результат на чемпионатах СССР — II место (1983, 1985, 1989).

Выступает за клуб «Орфам Телеком Твенте» (Нидерланды).

Чемпион Германии по международным шашкам 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 годов.

Член (с 9 апреля 1984 года) символического клуба победителей чемпионов мира Роба Клерка.

Статистика участия в чемпионатах мира и Европы

Примечания

Ссылки 
 Вадим Вирный на сайте шашечной федерации Нидерландов
 Профиль на сайте ФМЖД

Персоналии:Мюнстер
Шашисты СССР
Шашисты Германии
Шашечная школа Харькова
Чемпионы мира по международным шашкам (в команде)
Чемпионы Европы по международным шашкам
Международные гроссмейстеры по шашкам